Das Herreneinzel der French Open 2015 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Rafael Nadal, der im Viertelfinale am späteren Finalisten Novak Đoković scheiterte. Gewonnen wurde das Turnier von Stan Wawrinka.

 Qualifikation 
Die Qualifikation der French Open fand für die Herren vom 19. bis zum 22. Mai 2015 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen noch drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

Herreneinzel
2015